El término Michelena puede referirse a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Patronímicos 
 Michelena, apellido de origen vasco, que entre otros comparten las siguientes personas:
 Alejandro Michelena (1947-), también conocido como Alejandro Daniel Michelena Bastarrica, escritor, presentador radial, y periodista uruguayo.
 Arturo Michelena (1863-1898), también conocido como Francisco Arturo Michelena Castillo, pintor venezolano.
 Bernabé Michelena (1888-1963), escultor uruguayo que también tuvo una etapa de actuación política.
 José Mariano de Michelena (1772-1852), también conocido como José Mariano de Michelena de Iturbide, político y militar mexicano.
 Juan Ángel Michelena (1774-1831), marino español, criollo de Nueva Granada, de activa participación en contra de los gobiernos independentistas argentinos inmediatamente después de la Revolución de Mayo.
 Santos Michelena (1797-1848), también conocido como José de los Santos de Michelena y Rojas Queipo, político y diplomático venezolano.

Toponímicos 
 Michelena, capital del municipio homónimo, ubicado en el estado Táchira, Venezuela.
 Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, aeropuerto venezolano ubicado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo.
 Municipio Michelena, uno de los municipios del estado Táchira, en Venezuela, cuya capital también se llama Michelena.
 Municipio Santos Michelena, uno de los municipios del estado Aragua, en Venezuela.

Miscelánea 
 Historia de Michelena, desde la prehistoria y la historia precolombina, a la historia contemporánea.
 Leyendas de Michelena.
 Prefectos de Michelena.